Le Championnat de squash du British Open masculin 1961 est l'édition 1961 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 29 novembre au 4 décembre 1960. 

Azam Khan remporte son troisième titre consécutif en battant Mo Khan dans la revanche de la finale de l'année précédente. Roshan Khan bat Denis Hughes pour la troisième place sur le score de 9-3 9-0 9-3.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Section 1

Section 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1961
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1960
Sport en novembre 1960
Sport en décembre 1960